WPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Williams (Cile)